Fermate steht für:

 Fermate, ein Ruhezeichen in der Musik
 Fermate (Verslehre), eine Markierung des Versendes durch Lautdehnung
 Die Fermate, eine Musikernovelle von E. T. A. Hoffmann (1815)
 Die Fermate (Baker), Roman von Nicholson Baker (1994)